La 3.Liga 2021-2022 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

 
 Le stade de Stadion Lichterfelde du Viktoria Berlin ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le club joue ses matches à domicile au Jahn-Sportpark, huit rencontres sont autorisées au stade olympique de Berlin.
 La Sportclub Arena à Verl ne répondant pas aux exigences de la  ligue, Verl joue ses matches à domicile au stade de Lotte.
Le SPORTCLUB Arena à Verl ne répondant pas aux exigences de la  ligue, Verl joue ses matches à domicile au stade de Paderborn (à partir d' 29 mars 2022).
 Le stade de Stadte de Türkgücü München ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le Türkgücü joue ses matches à domicile au Grünwalder Stadion, huit rencontres sont autorisées au Stade olympique de Munich.
 Le stade de Wilhelm-Langrehr-Stadion de TSV Havelse ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le club joue ses matches à domicile à la HDI-Arena de Hanovre.

Changements d'entraîneur

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Le Türkgücü Munich sous le coup d'un retrait de 11 points pour insolvabilité, se retire fin mars 2022 de la compétition, tous ses matchs sont annulés et le club est placé à la dernière place.

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Barrages de maintien/promotion 
À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte le troisième de troisième division pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2.Bundesliga et le perdant relégué en 3.Liga.

Barrages de montée 

Les champions de Regionalliga Sud Ouest, Ouest et Bavière, montent directement, les deux autres jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Champion Regionalliga Nord : VfB Oldenburg

Champion Regionalliga Nord Est : BFC Dynamo

Champion Regionalliga Sud Ouest : SV Elversberg (promu)

Champion Regionalliga Bavière : SpVgg Bayreuth (promu)

Champion Regionalliga Ouest : Rot-Weiss Essen (promu)

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au =

Domicile et extérieur

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football 2021-2022
 Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2021-2022
 Coupe d'Allemagne de football 2021-2022

Lien externe 

2021-2022
Football M3
Allemagne M3
Championnat M3